Die 9. UEC-Bahn-Europameisterschaften der Elite fanden vom 2. bis 7. August 2018 im Sir Chris Hoy Velodrome  in der Emirates Arena im schottischen Glasgow statt.

Die Europameisterschaften auf der Bahn wurden ebenso wie die Straßeneuropameisterschaften im Rahmen der erstmals stattfindenden Multisportveranstaltung European Championships ausgetragen, die gleichzeitig in Glasgow und in Berlin organisiert werden.

Die Wettbewerbe wurden als erste Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gewertet.

Teilnehmer

Zeitplan

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Mannschaftsverfolgung

Einerverfolgung

Punktefahren

Scratch

Ausscheidungsfahren

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Bund Deutscher Radfahrer 
Kurzzeit Frauen Miriam Welte, Emma Hinze
Kurzzeit Männer Maximilian Dörnbach, Stefan Bötticher, Joachim Eilers, Timo Bichler
Ausdauer Frauen Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Anna Knauer, Mieke Kröger, Lisa Küllmer, Gudrun Stock
Ausdauer Männer Maximilian Beyer, Roger Kluge, Lucas Liß, Theo Reinhardt, Nils Schomber, Domenic Weinstein

Österreichischer Radsport-Verband 
 Frauen: Verena Eberhardt
 Männer: Andreas Graf, Stefan Mastaller, Stefan Matzner, Andreas Müller

Swiss Cycling 
 Frauen: Léna Mettraux, Aline Seitz, Andrea Waldis
 Männer: Stefan Bissegger, Claudio Imhof, Tristan Marguet, Frank Pasche, Loïc Perizzolo, Théry Schir, Cyrille Thièry. Ersatzfahrer: Valère Thiébaud

Siehe auch 
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2018

Weblinks

Einzelnachweise 

2018
Radsportveranstaltung 2018
Bahnradsport-Wettbewerb in Glasgow
Radsport
European Championships (Schottland)